

Informatica 
 J  – in informatica, lettera a volte usata per far riferimento a Java, un linguaggio di programmazione della Sun Microsystems
 J# – in informatica, linguaggio basato sul Java
 J – in informatica, linguaggio basato su APL

Linguistica 
J (i lunga) – decima lettera dell'alfabeto latino
Ј – lettera dell'alfabeto cirillico

Matematica e fisica 
 j – una delle tre unità immaginarie dei quaternioni
 j – simbolo dell'unità immaginaria, usato al posto di i in elettrotecnica, per evitare confusione con la corrente elettrica

Metrologia 
 J – simbolo del joule, l'unità derivata SI dell'energia

Musica 
 J – singolo di Masami Okui del 1997
 J – mixtape di Lazza del 2020

Personaggi immaginari 
  – personaggio dell'anime Pokémon
 J – personaggio del manga e anime Bobobo
 Agente J – personaggio del franchise Men in Black

Altro 
 J – nelle carte da gioco a semi francesi, lettera che indica il fante (dall'inglese jack)
 J – sigla automobilistica internazionale del Giappone
 J – nella vela indica la misura lineare della base del cosiddetto "triangolo di prua". È la lunghezza misurata sul piano di coperta tra la faccia anteriore dell'albero e lo strallo di prua
 J – usato in passato, specialmente in tedesco, come simbolo chimico dello iodio, oggi I

Pagine correlate
Combinazioni di due lettere e di tre lettere che iniziano per J.

Note